Lichtenmoor bezeichnet:

 Lichtenmoor, ein Moorgebiet in den Landkreisen Nienburg/Weser und Heidekreis, Niedersachsen
 Lichtenmoor (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Lichtenmoor (Heemsen), ein Ortsteil der Gemeinde Heemsen im Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen